Варо:

 Варо (полуостров) — полуостров в Швеции.
 Варо, Ремедиос (1908—1963) — испанская художница, представитель сюрреализма.